Броварська катастрофа 20 квітня 2000 — влучання ракети комплексу «Точка-У» в житлову 9-поверхівку під час проведення військових навчань на полігоні.

 Броварська катастрофа 18 січня 2023 — падіння вертольота ДСНС з керівниками МВС України на будівлю дитячого садка.